Kinnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kinnasjö, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (16,6 ha)
Kinnasjö, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (29,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn